Matteo Malucelli (né en 1984), pilote automobile italien ;
 Matteo Malucelli (né en 1993), coureur cycliste italien.